La Plaine steht für:
 La Plaine GE, Ortschaft in der Gemeinde Dardagny im Kanton Genf, Schweiz
 La Plaine (Dominica), Ort im Parish Saint Patrick, Dominica
 La Plaine (Québec), Ort in Québec, Kanada
 La Plaine (Maine-et-Loire), Gemeinde im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 La Plaine-Saint-Denis, Gemeinde im Département Seine-Saint-Denis, Standort des Stade de France, Frankreich
 La Plaine-des-Palmistes, Gemeinde im französischen Überseedépartement Réunion

Siehe auch:
 Plaine (Begriffsklärung)